Žuberin je naseljeno mjesto u općini Nevesinje, Republika Srpska, BiH. Nalazi se jugozapadno od Nevesinja. Južno od Žuberina je Stjepan Krst, a zapadno Kamena.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2013. godine bilo je bez stanovnika.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Nevesinje